

Маралди — аул, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Маралди — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Маралди — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Маралди — станційне селище, Щербактинський район, Павлодарська область